Sant Simeó Estilita (el Bruc), ermita a Sant Joan de la Guàrdia (el Bruc - Anoia)
 Sant Simeó de Benifallet, una de les capelles de l'ermitatge de Cardó, a Benifallet (Baix Ebre)
 Sant Simeó de Centelles, església al mas Centelles (Rajadell - Bages)